Тайська порода кішок
 Тайська мова